Alcantara (textilanyag)
 Alcántara-rend
 Alcântara város Brazíliában
 Alcántara város Spanyolországban
 Alcântara Lisszabon városrésze
 Alcântara (folyó, Brazília) 
 Alcantara (folyó, Olaszország)
 Alcantara – az őszirózsafélék családjába tartozó növénynemzetség